Najad eller Najaden kan syfta på

Mytologi 

 Najader – från grekisk mytologi, nymfer som styr över floder, bäckar, strömmar, källor, brunnar, kärr, dammar och sjöar i grekisk mytologi

Näringsliv 
 Najad – ett segelbåtsvarv
 Najaden – dagstidning utgiven i Karlskrona

Fartyg

Sverige

Örlogsfartyg

HMS Najad kan avse:

HMS Najad (1942) – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1942
HMS Najad (Nad) – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1979
HMS Najaden kan avse:

HMS Najaden (1834) – en korvett i svenska flottan sjösatt 1834.
HMS Najaden (1897) – en fullriggare i svenska flotta sjösatt 1897

Civila fartyg 
 Najaden (1918) – en slättoppskonare, ett civilt charterfartyg

Danmark 

Totalt sju fartyg i dansk tjänst har burit namnet Najaden
Najaden (fregatt, 1796-1807)
Najaden (fregatt, 1812-1812)
Najaden (korvett, 1820-1852)
Najaden (korvett, 1854-1864)
 Najaden (ubåt) – 1913-1931
P534 Najaden – bevakningsfartyg 1963-1991
P523 Najaden – patrullfartyg 2008-

Se även
 Naiad – en av Neptunus månar